

Aziende
 Cotonificio Muggiani – azienda tessile italiana

Persone
 Arrigo Muggiani – cestista, allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo italiano
 Giorgio Muggiani – illustratore, grafico, pittore e dirigente sportivo italiano
 Marco Muggiani – cestista, allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo italiano